Kyrie (mis),  een van de vaste gebeden in de christelijke liturgie.
Overige
 Kyrie (nummer), muzieknummer van de Amerikaanse band Mr. Mister
 Kabouterkoning Kyrië, een kabouterkoning die met zijn volkje in de Kempen woonde